Сезон 2012/2013 годов стал для ФК «Сельта» 89-м в её истории и 47-м в главной испанской футбольной лиге.

Чемпионат Испании 2012/13 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2012/2013

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Примечания

Ссылки 
 ФК «Сельта» в сезоне 2012/13 на сайте bdfutbol.com

2012/2013
Сельта